Kanmi Dios Kanki ó Tú eres Dios en español, es una canción litúrgica católica en quechua de origen colonial. Fue recopilada en 1940 por Santiago Márquez Zorrilla y adaptada por el sacerdote italiano Ugo de Censi en 1980, durante su misión apostólica como párroco de Chacas, en Áncash, Perú. Se canta durante la consagración de la hostia y el vino en la Santa Misa en Chacas, San Luis y Huari. Está compuesta en quechua ancashino aunque pueden encontrarse versiones en quechua sureño.

Historia
Se trata de una canción colonial compuesta por los evangelizadores agustinos a finales del siglo XVI. la canción fue recopilada en un cancionero por Santiago Márquez Zorrilla durante su misión en Chacas en la década de 1940. Destaca por la belleza de su letra, acordes y su carácter místico. Se han adaptado versiones al quechua sureño y a la música sinfónica y de coro.

Letra
1° 

Kanmi Dios kanki yurag Hostia Santa

Gonguricushpan mutsaikushaiki

Willarallamay apu Jesucristu (bis)

Dios wactza kuyag (bis)

2° 

Tsekan Dios kaikar runa tukurgaiki

Virgen Mariapa wawanmi kanki

Wanusha nishpa kay sacramentucho (bis)

Quedarirgayki (bis)

3°

Kay yurag hostia ñopa tanta kargan

kananga manam tsaicho tanta kantzu

Cristo Jesuspa kawaj cuerpullanmi (bis)

Tanta tukurgan (bis)

4°

Calizcho vinu ñopa vinu kargan

Kananga manam tsaicho vinu kantzu

Cristo Jesuspa kawaj yawarllanmi (bis)

Vinu tukurgan (bis)

5°

Virgen Mariapa Jesucristu wawan

Mutsantsiraykur cruzcho wanullargan

Kawarimushpa gloriaman kutishgan

Tzaychomi kaykan

Traducción

Tú eres Dios, blanca hostia santa

Hincándome de rodillas te daré un beso

Escúchame señor Jesús

Hijo querido de Dios

Aquí Dios se hizo pasar como hombre

Fue hijo querido de la virgen María

Cuando muera, dijo

Quedaré en este sacramento

Cargando la hostia dijo que es el pan

Y ya no hubo pan

Porque el cuerpo de Cristo muerto

En pan se convirtió

Cargó el cáliz de vino 

Y no hubo vino

Porque la sangre de Cristo muerto

En vino se convirtió

Jesucristo fue hijo de la Virgen María

Y lo besó mientras moría en la cruz

Cuando murió retorno a la gloria

Y es ahí donde permanece.

Referencias

Bibliografía
 

Ugo de Censi
Canciones en quechua